1982 Голяма награда на Лас Вегас е 2-рото за Голямата награда на Лас Вегас и шестнадесети кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 25 септември 1982 година на пистата Сизарс Палас, Невада, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Лас Вегас